NB, Nb eller nb kan avse: 

 Nb – ett grundämne, se niob
 NB eller N.B. – ett latinskt uttryck, se Nota bene
 nb – ISO 639-1-språkkoden för norska bokmål
 NB – IATA-koden for flybolaget Sterling Airlines
 CA-NB – ISO 3166-2:CA-koden för en provins i Kanada, se New Brunswick
 NL-NB – ISO 3166-2:NL-koden för en provins i Nederländerna, se Noord-Brabant